L'Escouade pourpre est le cinquième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey

Synopsis 
Parti en Italie pour retrouver un peu de joie de vivre, Louis ne tarde pas à rejoindre les rangs des antifascistes.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1987 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1987) 

Louis la Guigne